Linklater est un patronyme porté notamment par :

 Hamish Linklater (1976-), acteur américain ;
  (1936-2021), spécialiste du travail de la voix pour les acteurs et fondatrice d'une troupe shakespearienne ;
 Richard Linklater (1960-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Veronica Linklater (1943-2022), membre libéral-démocrate de la Chambre des lords.